Даштадем () — села у Вірменії:

 Даштадем (Арагацотн) — у марзі (області) Арагацотн.
 Даштадем (Лорі) — у марзі Лорі.